Die Liste der Nationalparks auf den Philippinen umfasst alle Nationalparks auf den Philippinen, die nach dem National Integrated Protected Areas System Act von 1992 als solche definiert sind.

Liste

Quellen 

Philippinen
!